Anamnese (saúde) — entrevista realizada pelo médico ao seu paciente a fim de diagnosticar uma doença
Anamnese (filosofia) — termo utilizado por Platão na teoria por ele desenvolvida em seus diálogos Mênon e Fédon, com alusão ainda em Fedro

Desambiguações de ciências